RBTH steht für:
 Russia Beyond the Headlines

RBTh. steht für:
 Reichsbankthaler, siehe Rigsbankdaler

Abkürzung